Dusun Raja (Ketahun), een plaats in Indonesië
Dusun Raja (Lais), een plaats in Indonesië